Омен — фільм жахів, що розповідає про прихід Антихриста.
 Омен (фільм, 1976) — оригінальна версія, яка набула широкої відомості та нагороджена премією «Оскар».
 Омен (фільм, 2006) — ремейк першої кінострічки.